Poppu Harukaze es un personaje de la serie Magical Doremi, es interpretada por Sawa Ishige.

Sobre Poppu

Personalidad y gustos 

Es algo caprichosa y le gusta parecer superior a su hermana. Su frase es "Hermanita ya madura". Vive en la ciudad de Misora y va a la Primera Escuela Elemental. Como aprendiz de bruja tiene una hada rosa clara llamada Fafa. Se puede decir que Poppu  está muy unida con sus amigas.

En la serie

Primera temporada 

Es la hermana menor de Doremi y la cuarta aprendiz de la bruja Rika. Tiene el pelo rosa, en un peinado parecido al de Doremi, pero más pequeño. Todos sus amigos están enamorados de ella y Kimitaka. Se lleva muy bien con las amigas de Doremi. En el capítulo final, vio por la tele que no estaban las chicas, así que se fue rápidamente a la tienda mágica para buscarlas. Onpu usó su magia y sus amigas se lo impidieron, pero el colgante que tenía en su brazalete se hizo pedazos y se desmayó durmiendo por unos 100 años. Al final, Doremi, Hazuki y Aiko pudieron salvar a Onpu con el carrusel mágico, pero tenían que renunciar como brujas.

Personajes de Ojamajo Doremi